

Pessoas
Husband Kimmel
Rick Husband

Outros
Colina Husband - colinas em Marte

Desambiguação